Медаль абака ( — награда за выдающиеся достижения молодых математиков (лауреату должно быть менее 40 лет на 1 января года присуждения премии) в области информатики или вычислительной математики. Присуждается раз в 4 года на Международном конгрессе математиков. 

Учреждена в 1981 году, присуждается с 1982 года, Первоначально называлась «Премия Неванлинны» или «приз Неванлинны» () в память президента Международного математического союза (с 1959 по 1963 годы) и ректора Хельсинкского университета, финского математика Рольфа Неванлинны, который скончался годом ранее. Присвоение премии имени Неванлинны вызвало протесты ряда общественных и научных деятелей. Неванлинна имел репутацию человека крайне правых взглядов, в годы войны был сторонником Гитлера и состоял членом профашистского «Патриотического народного движения». По этим причинам в июле 2018 года 18-я Генеральная ассамблея Международного математического союза приняла решение снять с приза имя Неванлинны. Новый приз согласились финансировать Хельсинкский университет и нью-йоркский . С 2022 года, согласно решению Международного математического союза, данная премия называется «Медаль абака»,

Награда состоит из денежного приза (10000 евро), диплома и золотой медали, на ободке которой вычеканено имя лауреата.

Список лауреатов

См. также 
 Премия Филдса
 Премия Гаусса
 Премия Черна

Примечания

Ссылки 
 
 Лауреатом премии Рольфа Неванлинна за вклад в математические аспекты информатики стал американец Дэниел Спильман

Неванлинны
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1981 году
Награды по алфавиту
Награды Международного математического союза